Castello-Lopes est un patronyme porté notamment par :
 David Castello-Lopes (1981-) journaliste, humoriste et vidéaste franco-portugais ;
 Gérard Castello-Lopes  (1925-2011) photographe portugais.